Las elecciones internas de Convergencia Social se realizarán el 22 y 23 de octubre de 2022 para renovar su Dirección Nacional, Comité Central, Direcciones Regionales, el Tribunal Supremo nacional, los tribunales regionales, entre otros. Las personas electas durarán dos años en sus funciones.

Antecedentes

Dirección Nacional (2020 - 2021) 
A principios de agosto de 2020 tuvo lugar la elección de la segunda mesa directiva del partido. En esta instancia, 2.400 militantes votaron para elegir una nueva directiva nacional, siendo electa Alondra Arellano con 1.245 votos a favor, un 52,9% de las preferencias totales.

Crisis de Dirección 
En septiembre de 2021 renunció a la conducción del partido su última presidenta formal, Alondra Arellano, tomando el rol de liderazgo su vicepresidenta Francisca Perales, hasta que en marzo fue nombrada subsecretaria de Servicios Sociales. Desde esa fecha en adelante, distintos cargos han quedado vacantes a la espera de nuevas elecciones internas, las que debieron posponerse debido a las elecciones presidenciales de Chile de 2021 que tuvieron lugar en noviembre y diciembre del mismo año.

Tras la victoria electoral obtenida por Gabriel Boric, éste dio inicio a la nominación de los ministerios y cargos de confianza en el gobierno, varios de los cuales fueron llenados por militantes de Convergencia Social. En paralelo, el Servicio Electoral estaba en proceso de revisión de los nuevos estatutos del partido.

Por todos estos motivos, las elecciones internas tuvieron que posponerse por casi un año. En ese período, el partido fue dirigido por un Comité Político Ampliado, integrado por la bancada parlamentaria, el comité central y miembros de la anterior directiva.

Finalmente, en agosto de 2022, Servel aprobó las modificaciones a los estatutos de Convergencia Social, y las elecciones se pospusieron para después de la realización del Plebiscito de Salida que tuvo lugar el 4 de septiembre. De esta forma, las elecciones fueron fijadas para el 22 y 23 de octubre de ese mismo año, en la que votan todos aquellos que figuran como afiliados antes del 21 de julio, los que según datos de Servel, deberían rondar en los 37.170 afiliados.

Cronograma de las elecciones 
Según la información dispuesta de manera pública, este es el cronograma bajo el cual se regirán las elecciones internas de Convergencia Social.

Elecciones Internas

Sistema Electoral 
Todas las personas que se encuentren afiliadas al partido hasta el 21 de julio de 2022 pueden participar en estas elecciones. Según el reglamento aprobado por Servel, no pueden participar aquellos que fueron inscritos posterior a esta fecha o que se les suspendio su derecho a participar como electores o candidatos por el tribuanl interno correspondiente.

Para elegir la Directiva Nacional se utilizan dos sistemas de votación. Para los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, Sec. General, Tesorería, Contenidos, Comunicaciones, Formación y  Frentes Políticos se utiliza el sistema de listas. Tras el conteo de votos, los cargos serán repartidos según el sistema D'Hondt, el cual en términos simples, permite a un candidato con menos votos, obtener un escaño si es que su lista en conjunto obtuvo muchos más votos que la lista o pacto opositor.

En tanto, para las secretarías macrozonales, estos serán electos de forma unipersonal por cada circunscripción electoral. Es decir, el militante no vota por una lista, sino por un candidato, resultando electo el que de forma individual reúna más votos.

El reglamento también indica que la campaña electoral de los candidatos tiene inicio este 3 de octubre y finalizará este 20 de octubre. Las personas habilitadas para votar pueden ejercer sus preferencias entre las 0:00 horas del sábado 22 de octubre hasta las 22:00 horas del domingo 23 de octubre. Las votaciones son manera digital y los resultados preliminares serán dados a conocer el domingo 23 de octubre a las 23:00 horas.

Listas 
La lista Convergencia Con Todes agrupa a la tendencia Trazo Socialista (Trazo), Socialismo Convergente y bases territoriales sin tendencia. La lista. Unidad Para Transformar agrupa a tres tendencias: Desbordar Lo Posible (DLP), De Cordillera A Mar (DCAM) y Reimpulsar la Izquierda (REIZ). La nómina de listas y candidatos a disputar los cargos internos de Convergencia Social fue publicado en el sitio oficial del partido chileno el lunes 3 de octubre.

Dirección Nacional

Secretarías Macrozonales

Comité Central

Resultados

Resultados Generales 
Los resultados de la votación se dieron a conocer en la mañana del 24 de octubre, los cuáles dieron una holgada victoria por parte de la lista de Unidad para Transformar. Sumar para seguir para la elección de la Dirección Nacional, lo que convirtió al diputado Diego Ibáñez Cotroneo, presidente de la tienda política, y a Ximena Peralta Fierro como vicepresidenta.

Para la elección del Comité Central Nacional, compuesto por 40 miembros, en dónde a diferencia de la elección a la Dirección Nacional, las facciones del partido compitieron por separado. En esta elección, la facción denominada Desbordar lo Posible, consiguió mayoría absoluta.

Dirección Nacional

Comité Central Nacional

Comité Central Regional

Notas

Referencias 

Elecciones en Chile
Militantes de Convergencia Social
Partidos y movimientos del Frente Amplio (Chile)
Chile en 2022